Nitrato de potássio — composto químico

Toponímia do Brasil
Salitre (Ceará) — município
Salitre (Canindé) — distrito do Ceará
Rio Salitre — da Bahia

Desambiguações de topônimos